Робейлис Пейнадо (, ) — венесуэльская прыгунья с шестом. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года. Участница двух летних Олимпийских игр (2016, 2020). Обладательница двух национальных рекордов Венесуэлы.

Биография и карьера 
Родилась 26 ноября 1997 года в Каракасе.

До 12 лет занималась гимнастикой, затем перешла в лёгкую атлетику. Дебютировала на международной арене в 2013 году. В 2014 году стала серебряным призёром юношеских Олимпийских игр.

В 2016 году была заявлена на участие в своей дебютной Олимпиаде, однако не стартовала в квалификации из-за травмы кисти руки, полученной во время разминки.

В 2017 году заняла третье место на соревнованиях этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме с новым национальным и личным рекордом — 4,65 м, а затем на чемпионате мира в Лондоне повторила это достижение.

В 2018 году на Южноамериканских играх победила с новым национальным рекордом — 4,70 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года